Баранцеві (птахи) (Scolopacidae) — родина птахів ряду Сивкоподібні
 Баранцеві (рослини) (Huperziaceae) — родина рослин класу Плауновидні